Це дискографія американського панк-рок-гурту Zebrahead, яка складається  з 12  студійних альбомів, 2 збірок, 27 синглів, 35 музичних відео, 4 відео-альбомів та 3 міні-альбомів.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Сингли

Музичні відео

DVD

Примітки 

Дискографії американських виконавців